Кубок Кремля 2004 года в мужском парном разряде проводится в пятнадцатый раз. В основной сетке турнира 16 пар, одна из которых прошла в основу получив специальное приглашение от организаторов.

Пара Махеш Бхупати / Максим Мирный не защищала свой прошлогодний титул, но оба теннисиста принимали участие в турнире:
 Бхупати играл в паре с Йонасом Бьоркманом и проиграл в финале.
 Мирный играл в паре с Маратом Сафиным и снялся перед втором раундом.

Посев 

  Махеш Бхупати /  Йонас Бьоркман (Финал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Первый раунд)

<ol start="3">
 Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт ''(Полуфинал)
 Йонатан Эрлих /  Энди Рам ''(Четвертьфинал)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2004